Mutch est un patronyme porté notamment par :
 
 Adam Mutch, footballeur et entraîneur anglais,
 Jordon Mutch (1991-), footballeur anglais,
  (1984-), joueur de cricket sud-africain,
  (1884-1967), footballeur écossais,
  (1984-), mannequin et actrice canadienne,
  (1956-), homme politique australien,
  (1931-1980), géologue et planetologue américain,
  (1885-1958), homme politique australien.

Patronyme anglais